Gustav Meyer (1813–1884) német jogász, politikus
 Gustav Meyer (1816–1877) német kertész
 Gustav Meyer (1850–1900) német nyelvész